doffe dubbeloogboktor
 gewone dubbeloogboktor
 larix-dubbeloogboktor